Сергей Аверинцев: Аверинцев, Сергей Сергеевич (1937—2004) — русский филолог, культуролог, философ, литературовед, историк культуры; поэт и переводчик.
 Аверинцев, Сергей Васильевич (1875—1957) — русский учёный-биолог, зоолог, ихтиолог, педагог.